

Топоніми 
 Йорон — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.
 Йорон — острів у Японії, у префектурі Каґосіма.